Klee är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Klee
 Georg Klee
 Heinrich Klee
 Paul Klee

Se även 

 Klee, tysk musikgrupp

Tyska efternamn